Le tournoi de tennis de Suisse est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1992, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Lucerne du 18 au .

Amy Frazier remporte le simple dames. En finale, elle bat Radka Zrubáková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Amy Frazier et Elna Reinach.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suisse
 Saison 1992 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1992
Suisse
Événement sportif à Lucerne
Sport en Suisse en 1992
Tennis en mai 1992